Die Fußball-Landesliga Hamburg 1967/68 war die 23. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Landesliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Regionalliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Regionalliga Nord in die Landesliga, lediglich die drei Aufsteiger Germania Schnelsen (Rückkehr nach vier Spielzeiten), Borussia Harburg (Wiederaufstieg nach einem Jahr) und FC Voran Ohe (erstmals in der Landesliga).

Sieger wurde der VfL Pinneberg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten SV St. Georg nahm er an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord teil. Dort verpassten beide als Zweiter bzw. Letzter ihrer Gruppe den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der FC Voran Ohe musste die Liga nach einer Saison wieder verlassen, Rasensport Harburg nach drei Spielzeiten, der SC Victoria Hamburg nach zwei Jahren und der Harburger TB 1865 nach 13 Jahren.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Hamburg 1967/68 auf f-archiv.de
 Landesliga Hamburg 1967/68 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1967
Fußballsaison 1967/68